Kwantisatie kan verwijzen naar:

 Een begrip uit de elektronica: zie kwantisatie (signaalanalyse)
 Een begrip uit de taalkunde; zie kwantisatie (taalkunde)
 Een begrip uit de natuurkunde; zie kwantisatie (natuurkunde)